Antonín Kinský (* 31. května 1975, Praha) je bývalý český fotbalový brankář. Naposledy hrál za ruský tým Saturn Moskevská oblast.

S manželkou Martinou má dceru Andreu a syna Antonína.

Kinský se stal v pořadí 17. členem Klubu ligových brankářů, který sdružuje české gólmany, již neobdrželi žádnou branku ve sto a více ligových zápasech.

Reprezentace 
 První zápas v reprezentaci: 13. února 2002 Česko – Kypr 4:3
 ME 2004 Portugalsko
 MS 2006 Německo
Na turnajích si ale nezahrál, působil v roli náhradníka.

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1975
Žijící lidé
Čeští fotbalisté
Fotbalisté FK Dukla Praha
Fotbalisté 1. FK Příbram
Fotbalisté FC Slovan Liberec
Fotbalisté FK Saturn Moskevská oblast
Vítězové 1. české fotbalové ligy
Fotbaloví brankáři
Narození 31. května
Narození v Praze
Bronzoví medailisté z ME ve fotbale
Čeští fotbaloví reprezentanti
Muži
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2006
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2004